Кронланд (в пер с  — Коронная земля) — административная территориальная единица в Австро-Венгрии.

История 
Кронландами в Австро-Венгерской империи были исторические земли, которые в течение столетий приобрели Габсбурги и правили ими в личной унии. 

Начиная с XVI века габсбургские земли были подвержены прогрессивной интеграции и процессу государственного образования, который был провозглашён в конце 1804 года в Австрийской империи.

У Коронных земель Австро-Венгрии не было, в отличие от современных земель, федерального (как в США или Германии) государственного характера. К примеру, там отсутствовали собственное правительство и титульная нация (никогда не существовало гражданства Тироля или Моравии). Всё же Коронные земли были регионами с исторически высокими политическими и юридическими особенностями и вместе с тем административными единицами. Австрийская общественно-политическая наука создала для этого явления в XIX веке понятие историко-политические особенности.

У каждой Коронной земли был свой глава (Ландесгауптман) или Штатгальтер, который председательствовал в управленческом аппарате. Ландтаги до 1848 были местом традиционных регулярных заседаний, но после революции перестали действовать и открыли заседания только после 1860 уже в новой форме. С тех пор нескольких членов учреждали (к примеру епископов), остальные определялись путём выборов. Это были не всенародные выборы, а смесь из привилегий и ограничений.

После заключения Австро-венгерского соглашения в 1867 году, которое ставило конституцию габсбургской монархии на новую основу, Венгрия не расценивалась больше как Коронная земля. Теперь Коронные земли составляли скорее государство в государстве с остатками монархии (коротко: Австрия или Цислейтания, официально: Королевства и земли, представленные в рейхсрате), имевшие с Транслейтанией несколько общих учреждений.

Коронные земли с 1867 года по 1918 год 
Коронные земли в Австро-Венгерской империи с 1867 года по 1918 год:
 Богемия, Моравия и Австрийская Силезия
 Нижняя и Верхняя Австрия
 Тироль, Зальцбург и Форарльберг
 Штирия, Каринтия, Крайна и Австрийское приморье (Горица и Градишка, Триест и Истрия)
 Буковина, Галиция и Лодомерия.
 Далмация

См. также 
 Коронные земли
 Коронная колония

Примечания

Ссылки 
 История государства Габсбургов